Стив Бу́ллок (; род. , Мизула, Монтана, США) — американский политик, адвокат и бывший профессор. 24-ый губернатор штата Монтана (2013—2021). Член Демократической партии.

Буллок занимал место в Национальной Ассоциации Губернаторов с 2018 по 2019 год.

Биография 
Буллок родился в 1966 году в городе Миссула в семье учителей, и вырос в городе Хелена. Его мать Пенни Коппс () была попечителем школьного совета в городе Хелена, а отчим Джек Коппс () — школьным инспектором в городах Хелена и Биллингс. В 1984 году Буллок окончил Helena High School, после чего изучал право в калифорнийском колледже Claremont McKenna и в Колумбийском университете.

В начале 1990-х годов Буллок начал карьеру в качестве юридического советника. В частности, был помощником тогдашнего секретаря штата Монтана Майка Куни. В то время он также работал в департаменте юстиции Монтаны и с 1997 по 2001 год был заместителем генерального прокурора штата Джо Мазурека.

В 2000 году Буллок был кандидатом в генеральные прокуроры Монтаны, однако проиграл внутрипартийные праймериз. С 2001 по 2004 год он работал в вашингтонгской юридической фирме Steptoe & Johnson. Буллок также был приглашённым профессором в университете Джорджа Вашингтона. С 2004 по 2008 год он возглавлял собственную юридическую фирму в городе Хелена, где представлял интересы простых людей, потребительских организаций, профсоюзов, полицейских, а также частных предприятий. В 2008 году стал генеральным прокурором Монтаны.

В 2012 году Буллок был избран губернатором Монтаны и 7 января следующего года приведён к присяге.

Кандидат на президентских выборах в 2020 году.

На выборвх в сенат США в ноябре 2020 набрал 45 % голосов и проиграл сенатору-республиканцу Стиву Дэйнсу.

Женат на Лайзе Доунз (), у пары трое детей.

Примечания

Ссылки 
 

Политики США XXI века
Выпускники Колледжа Клермонт-Маккенна
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы права Колумбийского университета
Преподаватели Школы права Университета Джорджа Вашингтона
Генеральные прокуроры Монтаны
Губернаторы Монтаны
Члены Демократической партии США
Кандидаты в президенты США (2020)